Le terme Pascalis est originellement un patronyme de famille. Ce terme peut se référer à :

Personnalités

 plusieurs maires à Allos, sous l'Ancien Régime.
 Adelina Paschalis-Souvestre (1847-1925), artiste lyrique et professeure de musique polonaise.  
 Charles Pascalis de Martignac (1732-1793), général de division français.
 Jean Joseph Pierre Pascalis (1732-1790), avocat s'étant illustré à Aix-en-Provence au début de la Révolution française.
 Jacques-Joseph Pascalis (1793-1872), juriste et homme politique français.
 Louise Pascalis (1893-1975), illustratrice et peintre de l'air et de l'espace.
 Stratís Paschális (1958-), poète et traducteur grec.

Toponymes 
 Pascalis est le nom d'un parc technologique à Clermont-Ferrand ;
 Pascalis est un canton du Québec proclamé en 1916 situé en Abitibi ;
 Pascalis, un village du Québec ;
 le lac Pascalis, un plan d'eau de Senneterre (paroisse), dans la MRC de La Vallée-de-l'Or, en Abitibi-Témiscamingue, dans la province de Québec, au Canada ;
 la rivière Pascalis, un affluent du lac Tiblemont, coulant dans Senneterre (paroisse), dans la MRC de La Vallée-de-l'Or, en Abitibi-Témiscamingue, au Québec, au Canada.

Voir aussi

Paschalis (homonymie)
Pascali (homonymie)
Pascal (homonymie)
Pasqual (homonymie)
Pasquale (homonymie)
Pascual (homonymie)